Bibeltolkning kan syfta på
 Exegetik – vetenskapen om bibeltolkning
 Bibelsyn – olika sätt att läsa Bibeln